Krumenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Krumenauer (1350–1410), deutscher Architekt
 Stephan Krumenauer (1400–1461), deutscher Architekt